Island Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Island Grove Township (Illinois)
 Island Grove Township (Nebraska)